Aguemon ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Aguemon (* 1992), französischer American-Football-Spieler
 Yannick Aguemon (* 1992), beninischer Fußballspieler